Unteralmsham ist der Ortsname von

 Unteralmsham (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Unteralmsham (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern